«Hat Full of Stars» () — четвёртый и последний сингл с одноимённого альбома Синди Лопер.

Информация о сингле
Песня рассказывает о воспоминаниях, связанных с возлюбленным. Шляпа, принадлежащая героине, выступает символом романтических отношений в прошлом. Из-за коммерческого провала предыдущих синглов на песню не был снят видеоклип, а сингл вышел только в Японии.

Список композиций 
5"CD (Япония (2 декабря 1993) 1993) — Epic (Sony) ESCA 5899

 Hat Full Of Stars: 4:30 
 That’s What I Think (LP Edit): 4:19 
 That’s What I Think (Live Version): 4:37 
 That’s What I Think (Remix): 5:28
 
5"CD (Япония промо 1993) - Epic (Sony) QDCA 93031

 Hat Full Of Stars 
 That’s What I Think (Album Version) 
 Feels Like Christmas

Песни Синди Лопер
Синглы Epic Records